Jan Voerman sr. (1857-1941), Nederlands kunstschilder;
 Jan Voerman jr. (1890-1976), Nederlands kunstschilder, zoon van de voorgaande
 Jan Voerman (vervoer) (1919-2005), Nederlands kenner van de historie van het openbaar vervoer